Хісакава Ая () — популярна японська сейю і співачка. Озвучила велику кількість персонажів аніме та відеоігор, також випускала сольні альбоми в стилі J-pop. Входить в такі музичні гурти, як «Goddess Family Club», «Peach Hips», «Idol Project», «Gun Smith Cats» та «Angels». Зараз Хісакава працює з «Aoni Production».

Ролі 
 .hack//Liminality
 801 T.T.S. Airbats
 Air
 Alien Nine
 All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku
 Azumanga Daioh
 Battle Athletes Victory
 Beet the Vandel Buster
 Beyblade
 Bleach
 Cardcaptor Sakura
 Claymore
 Cosmo Warrior Zero
 Detective School Q
 Devil Hunter Yohko
 El Cazador de la Bruja
 Eureka Seven
 Excel Saga
 Fist of the Blue Sky
 Free Talk Studio ~Mari no Kimama na O-Shaberi~
 Fruits Basket
 Mobile Fighter G Gundam
 G-On Riders
 Grandia
 Godannar
 Gunsmith Cats
 Haibane Renmei
 Here is Greenwood
 Idol Project
 Iria: Zeiram the Animation
 Kaleido Star
 Karin
 Kiteretsu Daihyakka
 Kouryu Densetsu Villgust
 Love Hina
 Loveless
 Lunar 2: Eternal Blue
 Madlax
 Magical Girl Lyrical Nanoha
 Magical Nyan Nyan Taruto
 Magic Knight Rayearth
 Marmalade Boy
 Noir
 Oh My Goddess!
 One Piece
 Ouran High School Host Club
 Puni Puni Poemy
 Ragnarok The Animation
 RahXephon
 Revolutionary Girl Utena
 Romeo x Juliet
 Rosario + Vampire
 Rozen Maiden
 Sailor Moon
 Soul series
 Star Ocean: The Second Story
 Tenchi Muyo! GXP
 Tenjho Tenge
 The Twelve Kingdoms
 ToHeart
 Transformers: Victory
 Trigun
 Tsubasa Chronicle
 X-TV
 Zegapain

Посилання 

 Хісакава Ая  на сайті Hitoshi Doi
 Хісакава Ая на сайті Anime NFO
 Хісакава Ая  на сайті Aoni Production

Сейю